Mugunghwa bezeichnet:

 die koreanische Nationalblume, siehe Straucheibisch#Nationalblume Südkoreas
 die südkoreanischen Regionalzüge, siehe Mugunghwa-Zug
 einen südkoreanischen Verdienstorden, siehe Mugunghwa-Orden